Horsman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Horsman (* 1977), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Edward Horsman (1807–1876), britischer Politiker